El Torneig de Ginebra 2022, oficialment conegut com a Gonet Geneva Open 2022, és una competició tennística professional que es juga sobre terra batuda i està inclosa en les sèries 250 de l'ATP. La 19a edició del torneig es va celebrar entre el 14 i el 21 de maig de 2022 al Tennis Club de Genèv de Ginebra, Suïssa.

El tennista noruec Casper Ruud va guanyar el segon títol de la temporada i el segon títol consecutiu a Ginebra.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

2022
ATP Tour 2022